Ва () — город на северо-западе Ганы. Административный центр Верхней Западной области. В городе находится небольшой .

Примечания 

Верхняя Западная область
Города Ганы